Shower () — сингл американской певицы Бекки Джи. Был выпущен 23 апреля 2014 года музыкальными лейблами Kemosabe и RCA.

Описание 
Цифровая загрузка сингла стала доступна 23 апреля 2014 года. В этот же день аудио песни было опубликовано на YouTube. Видеоклип был выпущен 30 июня 2014 года на Vevo-канале певицы на Youtube. В эпизоде в видео появляется рэппер Трэвис Миллс. И видео, и сама песня, были хорошо приняты критиками.

Песня попала во множество чартов по всему миру. В американском Billboard Hot 100 песня дебютировала под 88 номером и постепенно поднялась до 16-го места.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Песни Бекки Джи
Песни, написанные Dr. Luke
Песни 2014 года
Синглы 2014 года
Песни, написанные Тероном Томасом